Fort bzw. Fořt bezeichnet:

 Fort, Festungsanlage
 Fořt, Ortsteil von Černý Důl, Tschechien

Fort oder Fořt ist der Familienname folgender Personen:
 Anat Fort (* 1970), israelische Komponistin und Jazzmusikerin
 André Fort (* 1935), französischer Geistlicher, Bischof von Orléans

 Cornelia Fort (1919–1943), US-amerikanische Pilotin
 Franklin W. Fort (1880–1937), US-amerikanischer Politiker
 George Franklin Fort (1809–1872), US-amerikanischer Politiker
 Greenbury L. Fort (1825–1883), US-amerikanischer Politiker
 Jacques Fort (1938–2018), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jaume Fort (* 1966), spanischer Handballtorhüter
 Jeff Fort (* 1947), US-amerikanischer Bandenführer und Terrorist
 Joel Fort († 2015), US-amerikanischer Psychiater
 John Franklin Fort (1852–1920), US-amerikanischer Politiker

 Khalifa St. Fort (* 1998), Sprinterin aus Trinidad und Tobago
 Marie-Louise Fort (1950–2022), französische Politikerin
 Marron Curtis Fort (1938–2019), US-amerikanisch-deutscher Germanist
 Noa Fort (* ≈1990), israelische Jazzmusikerin
 Paul Fort (1872–1960), französischer Dichter und Dramatiker
 Pavel Fořt (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Ricardo Fort († 2013), argentinischer Unternehmer
 Tomlinson Fort (1787–1859), US-amerikanischer Politiker

FORT steht als Abkürzung für:
 Frauen organisieren radikale Therapie, strukturisierte Selbsterfahrungsgruppen für Frauen
 FORT (Künstlerkollektiv), deutsches Künstlerduo

Siehe auch:

 Fort Davis
 Forte
 Forth
 Im Fort
 Le Fort 

Abkürzung